«Ве́нтспилс» — латвийский футбольный клуб из города Вентспилс.

Клуб основан в 1997 году после объединения клубов «Вента» и «Нафта», в том же году начал своё выступление в Высшей лиге Чемпионата Латвии. 12 апреля 1997 года «Вентспилс» сыграл свой первый официальный матч, который был проигран «Сконто» со счетом 0:3.

В 1999 году клуб дебютировал в Кубке Интертото, в 2000 году — в Кубке УЕФА, а в июле 2007 года — в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне 2009—2010 участвовал в групповом этапе Лиги Европы.

Домашний стадион: Олимпийский центр «Вентспилс» (Вентспилс, ул. Спорта 7/9). Вместимость — 3 200 зрителей.

В 2009 году «Вентспилс» стал первым латвийским клубом, вышедшим в групповой этап какого-либо из европейских турниров — Лиги Европы.

9 июня 2021 года решением CEDB (Комитета по этике УЕФА) отстранён от еврокубков до сезона 2027/2028 за попытку подкупа судейской бригады в матче с Бордо в сезоне 2017/2018.

Результаты выступлений

Еврокубки

Текущий состав команды

Основной состав 
 По состоянию на начало сезона 2021 года

Молодёжный состав 

 По состоянию на 24 августа 2020 года

Официальные лица

Достижения 
Высшая лига Латвии
  Чемпион (6): 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014.
  Серебряный призёр (6): 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2018.
  Бронзовый призёр (9): 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2012, 2015, 2016, 2019.
Кубок Латвии
  Обладатель (7): 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017
  Финалист (4): 2008, 2015, 2018, 2020.
Кубок Ливонии
  Обладатель (1): 2008.
Балтийская лига
  Чемпион (1): 2010.
  Финалист (2): 2007, 2011.
Кубок чемпионов Содружества
  Финалист (1): 2007.

Рекорды клуба 
 Самая крупная победа: 14:0 («Алоя Старкелсен/Каусс», 2004)
 Самая крупная победа в Высшей лиге: 10:0 («Юрмала», 2007)
 Самая крупная победа в Кубке Латвии: 14:0 («Алоя Старкелсен/Каусс», 2004)
 Самая крупная победа в еврокубках: 8:0 («Б-68 Тофтир», 2004)
 Наиболее крупное поражение: 0:7 («Црвена Звезда», 2011).
 Наиболее крупное поражение в Высшей лиге: 0:4 и 1:5 («Металлург», 2004—2006); 0:4 («Сконто», 1998); 1:5 («Спартак», 2016)
 Наиболее крупное поражение в Кубке Латвии: 2:6 («Металлург», 2000)
 Наиболее крупное поражение в еврокубках: 0:7 («Црвена Звезда», 2011)
 Больше всего игр в составе клуба провел Вит Римкус — 210 (2001—2004, 2005—2009).
 Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны — Вит Римкус — 135 голов (2001—2004, 2005—2009).

Символика 
Гимн клуба был создан в 2000 году. Музыку сочинил Вячеслав Тюрин, а запись была сделана на латышском и русском языках певицей Дианой.В мае 2018 года клуб объявил, что с 2019 года будет использоваться новый логотип.

Цвета клуба

Известные игроки 

  Владислав Безбородов
  Константин Генич
  Виктор Воронков
  Сабир Хамзин
  Вит Римкус
  Владимир Колесниченко
  Марис Смирнов
  Денис Качанов
  Андрис Ванин
  Каспар Горкш
  Игорь Кораблёв
  Игорь Троицкий
  Игорь Цыгырлаш
  Зураб Ментешашвили
  Жан-Поль Ндеки
  Эдуард Вишняков

Тренеры 
  Сергей Боровский (1997—1998)
  Саулюс Цеканавичюс (1998; и. о.)
  Борис Синицын (1999—2000)
  Саулюс Цеканавичюс (2000; и. о.)
  Гарри Джонсон (2000; консультант)
  Пол Эшуорт (2001—2003)
  Саулюс Ширмялис (2003—2004)
  Сергей Семёнов (2005)
  Игорь Степанов (2005; и. о.)
  Роман Григорчук (2005—2009)
  Нунцио Дзаветтьери (2009—2011)
  Саулюс Цеканавичюс (2011; и. о.)
  Сергей Подпалый (2011—2012)
  Юргис Пучинскас (2012—2015)
  Пол Эшуорт (2015—2018)
  Деян Вукичевич (2018—2019)
  Игорь Клёсов (2019)
  Александр Кулаков (2019; )
  Виорел Фрунзе (2020—2021)
  Николай Лахмай (2021; и. о.)
  Игорь Кичигин (2021—)

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы, основанные в 1997 году